Ochrona przyrody

 SOO – Specjalny obszar ochrony siedlisk (akronim)

Miasta
 Soo – miasto w Japonii, w prefekturze Kagoshima

Gminy w USA:
 Soo (ang. Soo Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Chippewa
 Soo (ang. Soo Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke